5. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 2–3 lutego 1974 roku w Ałma-Acie, na terenie ZSRR. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Po raz trzeci z rzędu triumfowała Holenderka Atje Keulen-Deelstra.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek z 10 krajów. Sklasyfikowane zostały 23.

Wyniki 
 DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

1974 w sportach zimowych
1974 w ZSRR
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
Sport w Ałmaty
Sport w ZSRR